De Tippe (Drenthe), een dorp in Drenthe.
 De Tippe (Zwolle), een buurt in Zwolle.